Cadabra puede referirse a varios artículos:

Kdabra, serie de televisión producida por Fox.
Cadabra, programa de cálculo algebraico.
Kdabra, de "Abra Kadavra"